Björkgård (fi. Koivuhovi) är en järnvägshållplats på Kustbanan Åbo-Helsingfors i Grankulla stad. Björkgård är den andra stationen i Grankulla och ligger nästan på gränsen till Esbo stad. 

1997 flyttades Björkgårds station en halv kilometer från Björkgårdsvägen till Bredaporten för att bättre betjäna det nya bostadsområdet Ymmersta. Samtidigt byggdes en tunnel under den nya stationen och plankorsningen vid Björkgårdsvägen stängdes. 

Byggnader i Grankulla
Järnvägsstationer i Finland
Järnvägsstationer invigda 1997
1997 i Finland